Valdeavellano hace referencia a varios artículos:

Localidades en España
 Valdeavellano (Guadalajara) (C.P. 19142), de la provincia de Guadalajara;
 Valdeavellano de Tera (C.P. 42165), de la provincia de Soria;
 Valdeavellano de Ucero (C.P. 42317), de la provincia de Soria;

Apellido 
 Valdeavellano (apellido)
 Luis García de Valdeavellano (1904-1985), historiador español;